Surov kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Suroŭ, vattendrag, Mahiljoŭs voblast,

Slovakien 

 Surov (berg i Slovakien), Žilina, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar